Slick Shoes – gruppo musicale statunitense
Slick Shoes – EP del 1997
Slick Shoes – album del 2002